Fenouillet est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Patronymes 
 Fabien Fenouillet (1968-), professeur de psychologie cognitive français ;
 Pierre Fenouillet (1572-1652), ecclésiastique savoyard et évêque de Montpellier ;
 Arnaud  de Fenouillet (1165-1173), vicomte du comté de Fenouillet (Pyrénées-Orientales) ;
 Ava de Fenouillet (1173-1229), fille unique d'Arnaud  de Fenouillet ;
 Pierre IV de Fenouillet (1170-1209), vicomte par mariage avec Ava de Fenouillet ;
 Pierre V de Fenouillet (1190-1253), fils de l'union de Pierre IV et Ava de Fenouillet ;
 Hugues de Fenouillet (1240-1261), dernier vicomte de Fenouillet.

Toponymes

Communes françaises 
 Fenouillet, commune de la Haute-Garonne ;
 Fenouillet, commune des Pyrénées-Orientales ;
 Fenouillet-du-Razès, commune de l'Aude ;
 Saint-Martin-de-Fenouillet, commune des Pyrénées-Orientales ;
 Saint-Paul-de-Fenouillet, commune des Pyrénées-Orientales;
 Fenouillet, hameau de Valleraugue dans les Cévennes.

Autres toponymes 
 Fenouillet, colline escarpée boisée du massif des Maurettes située dans le Var ;
 Fenouillet, fleuve côtier situé dans le Var ;
 Canton de Saint-Paul-de-Fenouillet, circonscription d'élection du département des Pyrénées-Orientales ;
 Château vicomtal Saint-Pierre de Fenouillet, édifice du  situé dans la commune de Fenouillet (Pyrénées-Orientales) ;
 Chapelle Notre-Dame du Fenouillet, édifice de confession Catholique situé à La Crau (Var) ;
 Église Saint-Pierre de Fenouillet, édifice roman situé dans la ville éponyme (Pyrénées-Orientales) ;
 Comté de Fenouillet, région naturelle située dans les Pyrénées-Orientales ;
 Porte de Fenouillet, partie des fortifications de la ville d'Hyères (Var).

Nom commun 
 Fenouillet, appellation de différentes variétés de pommes.

Fiction 
 Nicolas Thibault de Fenouillet est le nom d'un personnage interprété par André Dussollier dans la comédie Micmacs à tire-larigot (2009) réalisée par Jean-Pierre Jeunet.

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France